Rebecca (voornaam), een meisjesnaam
Rebecca (Georgia), een plaats in de VS
Rebecca (roman), een roman van Daphne du Maurier uit 1938
Rebecca (1940), een op deze roman gebaseerde film uit 1940
Rebecca (musical), een op deze roman gebaseerde musical uit 2006
Rebecca (2020), een film van Ben Wheatley uit 2020
Rebecca Radio, een voormalige regionale radiozender in Nederland
Rebekka, een persoon uit de Hebreeuwse Bijbel